Ел Бареал има више значења:

 Ел Бареал (Истлавакан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Бареал, Ел Милагро (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Бареал (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Бареал (Уалависес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Бареал (Чиконкијако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Бареал, Мата Редонда (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Бареал (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику